Sönnichsen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Sönnichsen (* 1957), deutscher Wissenschaftler und Allgemeinmediziner
 Imke Sönnichsen (* 1970), deutsche Illustratorin
 Janet Sönnichsen (* 1973), deutsche Kommunalpolitikerin, Bürgermeisterin von Rendsburg
Johanna Sönnichsen (1881–1968), deutsche Landschaftsmalerin
 Niels Sönnichsen (1930–2021), deutscher Dermatologe und Immunologe
 Peter Sönnichsen (* 1953), deutscher Landespolitiker (Schleswig-Holstein) (CDU)
 Theo Erich Sönnichsen, deutscher Kapitän und Schriftsteller zur See- und Luftfahrt